Winkelman ist der Familienname folgender Personen:

 Betty Winkelman (* 1936), US-amerikanische Autorin
 Helena Winkelman (* 1974), Schweizer Komponistin
 Henri Winkelman (1876–1952), niederländischer General
 Willem Winkelman (Wilhelmus Frederikus Winkelman; 1887–1990), niederländischer Leichtathlet 

Winkelman steht für:
 Winkelman (Arizona), Dorf im Gila County, Arizona, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Winckelmann
 Winkelmann
 Winkleman
 Winklmann